Rebecca of Sunnybrook Farm (boek), een kinderboek uit 1903 van Kate Douglas Wiggin
 Rebecca of Sunnybrook Farm (1917), een film van Marhall Neilan met Mary Pickford
 Rebecca of Sunnybrook Farm (1932), een film van Alfred Santell met Marian Nixon
 Rebecca of Sunnybrook Farm (1938), een film van Allan Dwan met Shirley Temple